Le nom Iliouchine peut désigner :
 Sergueï Vladimirovitch Iliouchine, ingénieur soviétique 
 Vladimir Sergueïevitch Iliouchine, pilote d'essai
 Iliouchine, bureau d'études (OKB) et constructeur aéronautique soviétique puis russe

Voir aussi 
 

Patronyme russe